Појам Амхара може да означава:

 Регион Амхара, један од етничких региона у Етиопији
 Амхара (народ), народ у Етиопији
 Амхара (језик), службени језик у Етиопији